

Patronyme 
   
 Arnold Pick (1851-1924), neurologiste et psychiatre tchécoslovaque d'origine germano-juive. Il a décrit la Maladie de Pick, démence associée à la détérioration des lobes frontal et temporal du cerveau ;  
 Daniella Pick (1983-), chanteuse israélienne ;
 Eugène Pick (1823-1882), libraire, éditeur et écrivain français ;
 Frédéric Alphonse Pick, (1808-1895), auteur alsacien ;  
 Georg Pick (1859–1943), mathématicien, a énoncé le théorème de Pick, formule simple pour calculer l'aire d'un polygone construit sur une grille de points équidistants. Son nom est aussi associé au , une variante du lemme de Schwarz ;  
 Jean Christian Pick, orfèvre strasbourgeois, fils de Jean Eberhard Pick, reçu maître en 1772 ; 
 Jean Eberhard Pick, orfèvre strasbourgeois, reçu maître en 1734 ;
 Jean Georges Pick, orfèvre strasbourgeois, reçu maître en 1739 ;
 Jean Pick, orfèvre strasbourgeois, père de Jean Eberhard Pick, reçu maître en 1702 ;
 Svika Pick (1949-2022), chanteur pop israélien ;
 Yuval Pick (1970-), chorégraphe israélienne.

Sciences 
 Pick, un système d'exploitation informatique

Entreprise 
 , société hongroise d'agroalimentaire.

Voir aussi
 Pick ou pic, nom donné au Québec au plectre, petit accessoire pour jouer des instruments de musique à cordes.